Адлерский переулок:

 Адлерский переулок — переулок в Ростове-на-Дону
 Адлерский переулок — переулок в Челябинске

См. также 

 Адлерская улица
 Адлерский проезд — улица в Новокузнецке Кемеровской области